Isabel de Silva y Carvajal, IX condesa de Castillejo, Princesa de Metternich-Winneburg (Madrid, 3 de mayo de 1880-3 de febrero de 1980), fue una noble española.

Biografía 

Nacida en Madrid el 3 de mayo de 1880, fue la hija menor de Álvaro de Silva Bazán y Fernández de Córdova y María Luisa de Carvajal Vargas y Dávalos, IV duquesa de San Carlos. Perteneciente a la casa de los Silva Bazán, su familia estaba íntimamente cercana a la familia real y ocupó varios de los cargos más importantes de la corte durante los reinados de Isabel II y Alfonso XIII.

Cuando su abuelo falleció en 1889, su padre heredó el antiguo marquesado de Santa Cruz de Mudela y los otros títulos conexos. Lamentablemente, el marqués falleció en 1894 cuando ella tenía catorce años y el título lo heredaría su hermano mayor, Mariano de Silva y Carvajal. Desde 1905 hasta la caída de la monarquía, su madre fue la camarera mayor de la reina Victoria Eugenia y otro de sus hermanos, Luis María de Silva, duque de Miranda, fue mayordomo mayor de Alfonso XIII, a quien acompañó en el exilio en 1930. 

Pese a que antes de su casamiento su madre le cedió el condado de Castillejo y este fue el título con el que Isabel fue conocida, solo en 1943 la cesión fue hecha formalmente. 

En 1905, Isabel se casó con Klemenz-Wenzel de Metternich-Winneburg, heredero del principado de Metternich y nieto del famoso canciller austriaco. Cuando su suegro falleció al año siguiente, su esposo se convirtió en el quinto príncipe de Metternich-Winneburg. La pareja tuvo un único hijo, Pablo (Paul Alfons), quien luego sería el presidente de la Federación Internacional del Automóvil.

En 1930, el príncipe de Metternich falleció repentinamente en Munich. Al año siguiente, la princesa contrajo segundas nupcias con el diplomático austro-polaco Ladislao Skrzynski. Skrzynski había sido ministro plenipotenciario de Polonia en Madrid durante el reinado de Alfonso XIII y subsecretario de Estado de Polonia, antes de ser embajador ante la Santa Sede. Fue, precisamente, en Roma donde falleció en 1937 dejando viuda por segunda vez a la condesa de Castillejo.

La condesa de Castillejo falleció en Madrid en 1980 a los 99 años.

Títulos y condecoraciones

Títulos 
 1880-1905: Doña Isabel de Silva y Carvajal
 1905-1906: Su Alteza Serenísima la princesa Isabel de Metternich
 1906-1931: Su Alteza Serenísima la princesa de Metternich
 1931-1980: Excelentísima señora doña Isabel de Silva y Carvajal, condesa de Castillejo

Condecoraciones 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (1907)
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada 
 Dama de honor y devoción de la Soberana Orden de Malta

Referencias 
 Revista Hidalguía, número 328-329, p. 505. Año 2008.
 Revista Hidalguía, número 54, p. 723. Año 1962.
 Burke's Royal Families of the World, Volumen 1, p. 552. Año 1977.
 Almanach de Gotha: Annual Genealogical Reference, Volumen 1, p. 608. Año 2004.

Ancestros 

Silva (linaje)
Grandeza de España
Familia Carvajal y Vargas
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid